Slovo Huygens (vyslovujeme „hejchens“) může mít několik významů:
 Christiaan Huygens, nizozemský fyzik a matematik
 Kráter Huygens na Marsu
 Hora Huygens na Měsíci
 planetární mise Cassini-Huygens
 sonda Huygens, pojmenovaná po tomto fyzikovi, součást mise